Ustja (, ) steht für:

Flüsse:
 Ustja, Nebenfluss der Waga
 Ustja (Horyn), Nebenfluss der Horyn
 Ustja (Südlicher Bug), Nebenfluss des Südlichen Bug
 Ustja (Psel), linksseitiger Nebenfluss der Psel
 Ustja (Stubaska), Nebenfluss des Stubaska

Ortschaften:
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Ustja (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn, siehe Ustja (Snjatyn)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Ustja (Stryj)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Ustja (Korez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Ustja (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad, siehe Ustja (Berschad, Dorf)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad, siehe Ustja (Berschad, Siedlung)

Siehe auch:
 Ustja-Selene
 Uście